

Patronymie
 Karl Sachs (1886-1953) est un General der Pioniere allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Karl Sachs (1829-1909) est un romaniste et lexicographe allemand.